Флаг Звени́города — официальный символ городского округа Звенигород Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 марта 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 1180.

Флаг муниципального образования «город Звенигород» Московской области составлен на основании герба города Звенигород по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг города Звенигорода представляет собой прямоугольное синее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее гербовую композицию: белый колокол с жёлтыми узорами».

Обоснование символики 
За несколько веков своего существования Звенигородская земля стала кладезем истории, богатой на имена, памятники и события.

Название города перенесено из-под Киева; в его основе личное имя (Звенислав, Звенимир) или гидроним (сравните с реками Звинеч, Звиняка, Звенига). Распространённое объяснение название как «город с колокольным звоном».

Колокол для флага города Звенигорода имеет многогранную символику:

— именно название города отражено центральной фигурой флага — колоколом — символом «духовного начала»;

— своей формой колокол связан со сводом, и, следовательно, с небесами;

— звук колокола, разносящийся далеко за окрестности, является символом созидающей силы;

— город Звенигород являлся ареной многих военных исторических событий, поэтому колокол — это символ бдительности и тревоги.

Белый цвет (серебро) в геральдике символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность.

Жёлтые украшения колокола подчёркивают символику.

Жёлтый цвет (золото) — это знак земного и небесного величия. Означает христианские добродетели: веру, справедливость, милосердие и смирение, и мирские качества: могущество, знатность, постоянство, богатство.

Синий цвет флага показывает географическое расположение города Звенигорода на реке Москва. Звенигородская земля издавна славилась своей необычайной живописностью

Синий цвет (лазурь) символизирует красоту, безупречность, величие, возвышенные устремления, преданность, добродетели.

Примечания 

Звенигород
Флаги с изображением колокола